Siirala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), pianiste finlandais
 (né en 1983), soprano et entraîneuse vocale finlandaise
 (1922-2008), psychiatre et philosophe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois